Бакштаг — снасть стоячого такелажу.
 Бакштаг — курс відносно вітру.